Пали́ни () — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Восточную Аттику в периферии Аттике. Население общины —  человек по переписи 2011 года. Площадь общины — 29,43 квадратных километра. Административный центр — Еракас. Димархом на местных выборах 2014 года выбран Атанасиос Зуцос ().

В 2011 году по Программе «Калликратис» в общину Палини вошли упразднённая община Еракас, а также сообщество Антуса.

Административное деление 

Община (дим) Палини делится на 3 общинные единицы.

Население

Примечания 

Димы Греции
Восточная Аттика